Terhart ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Terhart (* 1952), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Franjo Terhart (1954–2020), deutscher Autor
 Ninette Terhart, Sängerin der US-amerikanischen Rockband Powder

Siehe auch:
 Terhardt